Burger sau Bürger poate fi:

 Burger King, lanț de restaurante din Statele Unite ale Americii
 Burger Queen Français, al unsprezecelea single al trupei de rock alternativ Placebo

Bürger 
 Bürger, marcă de bere  produsă de grupul European Drinks
 Nume de familie
 Gottfried August Bürger, poet german, exponent al curentului literar "Sturm und Drang"
 Rudolf Bürger, fotbalist român de etnie germană, care a jucat în echipa națională de fotbal a României

Nume de familie germane